Anywhere – album dei Flower Travellin' Band del 1970
Anywhere – album dei New Musik del 1981
Anywhere – singolo dei 112 del 1999
Anywhere – singolo di Beth Orton del 2002
Anywhere – singolo di Axle Whitehead del 2008
Anywhere – singolo di Passenger del 2016
Anywhere – singolo di Rita Ora del 2017